Brigitte Burmeister – scrittrice e accademica tedesca
 Carl Hermann Conrad Burmeister – zoologo ed entomologo tedesco
 Felix Burmeister – calciatore tedesco
 Jana Burmeister – calciatrice tedesca
 Lars Burmeister – modello tedesco
 Saskia Burmeister – attrice australiana